E107 може да се отнася до:
 E107 – хранителна добавка
 E107 – мощна система за управление на съдържанието (CMS) с отворен код